Пауль Оскар Кристеллер (; 22.05.1905, Берлин — 07.06.1999, Нью-Йорк) — американский  и философ,
внесший неоценимый вклад в процесс реабилитации Ренессанса как самостоятельной
исторической эпохи. Ему также принадлежит оригинальная интерпретация гуманизма, во многом продиктованная его пониманием философии.
Доктор. Именной профессор Колумбийского университета (эмерит). Член Американского философского общества (1974). Награждён  Американской академии медиевистики (1992).

Биография 
Родился в богатой еврейской семье Генриха и Алисы Кристеллер. Его родители умрут в заключении, ожидая отправки в один из немецких лагерей смерти.
Докторскую степень получил в Гейдельбергском университете в 1929(?) году. Среди его учителей были  и Мартин Хайдеггер.

После прихода к власти нацистов в 1933 году — переехал в Италию, которую покинул после принятия в 1938 году расовых законов Муссолини. В Италии в 1935—1938 годах преподавал в Высшей педагогической школе. C 1939 года в США. Тогда же преподавал философию в Йеле, с осени того же года и до конца жизни преподаватель Колумбийского университета — с 1948 года профессор (полный с 1956 года), с 1968 года именной, с 1973 года эмерит. В 1965 году получал предложение перейти в Гарвард, но отказался.

Признавая гуманизм одним из ключевых явлений Ренессанса, Кристеллер, однако, не стал искать в нём философского основания. Если другие учёные видели в гуманизме и философский, и филологический аспекты, то Кристеллер настаивал на том, что гуманизм, вышедший из studia humanitatis, имел дело с вопросами исключительно лингвистическими и не касался онтологии.

Его другом был Эдвард Ловинский, они были знакомы еще со студенческих времен в Гейдельберге. Также его другом был .

Среди наград — Premio Galileo Galilei (1968). Получил почетную степень Римского университета.

С 1940 года женат, супруга Эдит, с 1992 года вдовец.

Примечания

Литература 
  Kay Schiller, “Paul Oskar Kristeller, Ernst Cassirer and the ‘Humanistic Turn’ in American Emigration,” in Exile, Science and Bildung: The Contested Legacies of German Intellectual Figures (Basingstoke, 2005), 125–38.
 Warren Boutcher, “From Germany to Italy to America: The Migratory Significance of Kristeller’s Ficino in the 1930s,” in Weltoﬀener Humanismus: Philosophie, Philologie, und Geschichte in der deutsch-jüdischen Emigration, ed. Gerald Hartung and Kay Schiller (Bielefeld, 2006), 133–54.
 Riccardo Fubini, “Old Trends and New Perspectives in Renaissance Scholarship,” in Renaissance and Humanism from the Central-East European Perspective: Methodological Approaches, ed. Grażyna Urban-Godziek (Kraków, 2014), 1–33.
 Martin Woessner, Heidegger in America (Cambridge, 2011), esp. chap. 2.
 Martin A. Ruehl, The Making of Modernity: Renaissance Italy and the German Historical Imagination, 1860–1930 (Cambridge, MA, 2015).

Ссылки 
 Obituary

ренессансоведы
Философы по алфавиту
историки идей
Члены Американского философского общества
Профессора Колумбийского университета
Члены Гейдельбергской академии наук
Члены Американской академии медиевистики
Награждённые золотой медалью Библиографического общества